Dorota Kaczyńska-Ciosk
 Rafał Ciosk